Bospor může označovat:
 Bospor – úžina, kde leží Istanbul, spolu s Dardanely spojuje Středozemní a Černé moře
 Bospor Kimmerský – Kerčský průliv spojující Černé a Azovské moře
 Východní Bospor – odděluje Ruský ostrov od pevniny v Japonském moři
 FK Bospor Bohumín – fotbalový klub
 HC Bospor Bohumín – hokejový klub